Суперкубок Сан-Марино з футболу 2018 — 33-й розіграш турніру. Матч відбувся 15 вересня 2018 року між чемпіоном і володарем кубка Сан-Марино «Ла Фіоріта» та фіналістом кубка Сан-Марино «Тре Пенне».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 
 Матч на transfermarkt

2018
Сан-Марино
Вересень 2018